Восточноафриканское сообщество (ВАС) () — Межправительственная организация, включающая в себя семь восточноафриканских стран (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания, Уганда, Южный Судан и Демократическая Республика Конго). Нынешним председателем Восточно-Африканского сообщества является Пьер Нкурунзиза, президент Республики Бурунди. ВАС было основано в 1967 году, прекратило существование в 1977 году и было официально возрождено 7 июля 2000 года. В 2008 году после переговоров с Сообществом развития Юга Африки (САДК) и Экономическим сообществом стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), ВАС согласился расширить зону свободной торговли и включить государства-члены всех трех сообществ. ВАС является одним из столпов Африканского экономического сообщества.

ВАС является потенциальным предшественником для создания Восточноафриканской Федерации. В 2010 году ВАС запустила свой собственный общий рынок товаров, труда и капитала в регионе, с целью создания единой валюты к 2014 году и полной политической федерации к 2015 году. Последний из участников ВАС, ДРК, вступил в него в 2022 году.

Страны-участники 
  (с января 2001 года)
  (с января 2001 года)
  (с января 2001 года)
  (с ноября 2007 года)
  (с ноября 2007 года)
  (с марта 2016 года)
  (с марта 2022 года)

Регион Восточной Африки занимает площадь 2,4 млн км² с населением около 180 млн человек (на 2018 год) и имеет значительные природные ресурсы. В Кении и Танзании относительно мирным путём прошло обретение независимости, в отличие от войн и гражданских беспорядков, которые имели место в Руанде, Бурунди и Уганде. Сегодня, Восточная Африка стремится к поддержанию стабильности и процветания в условиях продолжающихся конфликтов в Конго и на Африканском роге. Наиболее распространенными языками Восточной Африки являются языки суахили, английский, кирунди и киньяруанда, хотя французский также распространён в Бурунди и Руанде.

Органы 
 Восточноафриканская Генеральная Ассамблея (The East African Legislative Assembly)
 Восточноафриканский Верховный Суд (East African Court of Justice)
 Саммит глав государств (Summit of Heads of State and or Government)
 Совет министров (Council of Ministers)
 Координирующий комитет (Co-ordination Committee)
 Отраслевой комитет (Sectoral Committees)
 Секретариат (The Secretariat)

История создания

Формирование сообщества 
В формировании Восточноафриканского Сообщества (ВАС) большую роль сыграли устойчивые экономические и политические связи между тремя странами в колониальный период. Кения, Уганда и Танзания (на тот момент Танганьика) были колониями британской короны. Первые органы координированного управления были созданы в начале 1930-х гг.: Восточноафриканский валютный совет, Почтовый союз и Объединенная железная дорога, в рамках которых проводилась координация экономической политики по соответствующим направлениям. В 1940 г. создан Объединенный совет по налогам и Совместный экономический комитет по делам трех колоний. Также действовала общая валюта — восточноафриканский шиллинг, имевший паритет с британским фунтом стерлингов; внешний тариф с низкими ставками таможенных пошлин; отсутствовали торговые барьеры во взаимных рамках, не применялся валютный контроль и система лицензирования.

С 1948 г. функционировала Восточноафриканская комиссия высоких представителей в составе губернаторов Кении, Уганды и Танганьики, а также Восточноафриканская Генеральная ассамблея. Законодательные акты и правила, принимаемые Комиссией высоких представителей, носили обязательный характер на территории всех 3 колоний. Для координации деятельности по отдельным направлениям был создан Восточноафриканский Комитет по оказанию услуг, руководивший работой межтерриториальных департаментов в сферах транспорта, связи, таможни и промышленности.

Таким образом, ещё в колониальный период между Кенией, Угандой и Танзанией была создана институциональная структура по координации политики, действовал таможенный союз, в обращении находилась общая валюта.

После достижения политической независимости в 1963 г. вставал вопрос о возможной политической федерации, но из-за позиции руководства Кении идея не была реализована. Было решено сконцентрировать усилия на активизации взаимной торговли.

Период с 1967 по 1977 
Восточноафриканское Сообщество — ВАС (Eastern Africa Community — EAC) было создано в 1967 г. Кенией, Угандой и Танзанией. Основные цели определены Договором о сотрудничестве в рамках ВАС и включают: активизацию взаимного торгового и промышленного сотрудничества: содействие гармоничному и устойчивому развитию; равноправное распределение преимуществ экономической деятельности между странами на основе гармонизации экономической политики, строительства совместных производственных объектов, проведения консультаций при разработке и выполнении планов в сельском хозяйстве, образовании, развитии людских ресурсов, электроэнергетике, промышленности, туризме, транспорте и связи.

Стратегическая задача стран-членов Сообщества — постепенное формирование Восточноафриканского общего рынка на основе введения общего таможенного тарифа, достижения свободного перемещения товаров, устранения транзитных пошлин, контроля за импортом товаров из стран — не членов.

Главным препятствием на пути реализации определенных выше целей стали экономические и политические факторы, общие для многих развивающихся стран, в том числе членов ВАС. В первый год существования ВАС распался Восточноафриканский валютный совет, выполнявший функции общего банка и эмиссионного центра, что привело к созданию национальных валютных систем с центральными банками в каждой из стран. В итоге — исчезла надежда на создание валютного союза. Среди других причин экономического плана — ухудшение экономической ситуации в начале 1970-х гг., последствия энергетического кризиса 1973-74 гг.; обоснованное опасение стран в отношении получения максимальных преимуществ от интеграции наиболее экономически развитой страной — Кенией. Страны неоднократно предпринимали попытки сбалансированного распределения интеграционных преимуществ. В частности, был создан Восточноафриканский банк развития (ВАБР) в целях содействия промышленному развитию. Уставный капитал формировался за счет взносов стран 38,75 % от Танзании и Уганды и 22,5 % от Кении. Финансовые ресурсы использовались для строительства совместных производственных объектов, большинство из которых располагалось в Кении.

Негативно сказалась политическая дифференциация, сложности в выработке общего решения, различные политические системы, что вело к дифференциации в управлении экономикой. Смена политической власти в Уганде в результате военного переворота ещё больше обострила отношения в рамках ВАС, а руководство Танзании отказалось признать новый угандийский режим, закрыло границу с Угандой и фактически вышло из интеграционной группировки. В качестве ещё одной причины тяжелой ситуации в группировке можно назвать сложность определения объема взносов, когда страны отказались их вносить в бюджет ВАС. В итоге — спустя 10 лет после создания (1977 г.) группировка распалась.

Период с 1977 по 1999 
С 1980-х гг. страны стали проводить торговую либерализацию, что в том числе сказалось на позитивной динамике экономического развития в 1990-е гг., стимулировало приток иностранных инвестиций и технологий. Три страны относятся к категории наименее развитых стран с ВВП на душу населения порядка 300 долл. Основу национальных экономик составляет сельское хозяйство, доля которого в ВВП Танзании равна 56 %, Уганды — 44 %, Кении — 30 %.

Несмотря на некоторые успехи в плане экономического сближения и либерализации взаимной торговли её доля в совокупном товарообороте каждой из трех стран остается на крайне низком уровне. Так, в экспорте Танзании доля Кении равна 45 %, Уганды — 0 %. В экспорте Уганды доля Кении — 0,24 %, Танзании — 0 %. На этом фоне благоприятными выглядят показатели Кении, в экспорте которой удельный вес Танзании составляет 13,7 %, Уганды — 15,7 %.

Таким образом, Кения является важным поставщиком товаром для двух других партнеров по Восточноафриканскому Сообществу. В силу данного факта перспективы динамичного роста взаимной торговли крайне малы, что вызвано однотипностью товарной структуры экспорта каждой страны. Для них главными партнерами являются государства Европейского Союза и Южная Африка.

В 90-е гг. страны предприняли ряд шагов по возрождению группировки. Начальным этапом стало создание в 1993 г. Постоянной трехсторонней комиссии по восточноафриканскому сотрудничеству. Позднее был создан Форум министров, секретариат со штаб-квартирой в Аруше. Подписана Декларация о сближении экономического сотрудничества между странами Восточной Африки в промышленности, науке и технике, торговле, транспорте, связи, безопасности, миграции лиц, туризме, образовании и культуры.

Пожалуй, главным итогом совместных усилий на пути интеграционного сближения стала разработка цели поэтапной интеграции от таможенного союза и общего рынка к валютному союзу и политической федерации на основе гармонизации политики, достижения макроэкономической стабильности и содействия развитию инфраструктуры.

Период с 1999 

В ноябре 1999 г. в Аруше (Танзания) подписан Договор о формировании Восточноафриканского Сообщества. В его основу положены такие направления, как ликвидация таможенных пошлин и нетарифных барьеров в течение 4 лет;

 введение общего таможенного тарифа;
 свободный транзит товаров во взаимных рамках;
 гармонизация стандартов и сертификатов качества;
 сближение макроэкономической политики стран-членов;
 поддержание стабильности обменных курсов национальных валют;
 достижение полной валютной конвертируемости;
 разработка общего восточноафриканского паспорта для граждан трех стран.

По Арушскому договору также были созданы Секретариат и Постоянная трехсторонняя комиссия со штаб-квартирой в Аруше.

К 2001 г. были устранены нетарифные ограничения и снижены таможенные пошлины на 90 % в Кении, а в Танзании и Уганде на 80 %. Ведется работа по разработке общих стандартов, в частности, введен общий стандартизированный транспортный документ для ввозимых товаров, приняты 133 стандарта, а 41 из их числа нотифицированы в рамках ВТО. Проведена гармонизация таможенной номенклатуры, начато исследование возможности введения общего торгового режима. Фактически, в рамках ВАС нет торговых ограничений во взаимной торговле, исключениями являются соображения безопасности, охраны здоровья людей и моральные причины.

Ещё одна важная задача — расширение субрегионального экономического сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и финансов. Страны пришли к договоренности о координации и гармонизации политики в области транспорта и связи в целях улучшения действующих и строительства новых объектов инфраструктуры, что, в конечном счете, должно содействовать свободному перемещению товаров и факторов производства. Намечено интегрировать национальные транспортные системы в общую восточноафриканскую транспортную сеть, адаптированную к требованиям экспортоориентированной политики, а также предоставить специальный режим континентальным странам.

Но практические результаты поставленных задач невелики. Построены два транспортных коридора — Северный и Центральный, связавшие 2 важнейших порта Восточной Африки — Момбасу и Дар-эс-Салам в единую транспортную систему. Северный коридор включил железную дорогу Момбаса-Кампала (протяженностью 1333 км), шоссейную магистраль вдоль железнодорожного полотна (Кампала-Касесе) и магистраль Кампала-Руанда через Кигали и Бужумбура. Центральный коридор включил железную дорогу Дар-эс-Салам-Кигома (протяженностью 1254 км), связавшую Бужумбура с озером Танганьика и Руандой шоссейной дорогой.

В ВАС была общерегиональная авиакомпания, но из-за распада группировки в 70-е гг. каждая страна создала национальные авиакомпании. Первоначально было предложено образовать авиасообщение по типу «втулки и спиц», где в качестве «втулки» или центра выступала Кенийская компания, а «спицами» были бы авиакомпании двух других стран. Но предложение не было реализовано. В 1996 г. Кенийская авиакомпания была приватизирована и продана зарубежному инвестору, который не смог превратить её в конкурентоспособную фирму и сделать региональным центром авиасообщения. Сказалась жесткая конкуренция со стороны других крупных авиапортов в Африке (в частности, Аддис-Абебы), в итоге — Танзания и Уганда открыли национальные авиарынки для Южноафриканской авиакомпании (SAA).

Ещё одна приоритетная сфера взаимного сотрудничества — производство, передача и распределение электроэнергии. Во второй половине 1990-х гг. с немалыми проблемами (так, объем подачи электроэнергии упал до 12 часов в день) столкнулась Кения, где 70 % электроэнергии дают гидроэлектростанции. Выходом из сложившегося положения стали закупки в Уганде (возросшие в пять раз), обладающей существенными сравнительными преимуществами в данной сфере.

Другая задача, поставленная странами ВАС, — формирование общерегиональной финансовой системы, основу которой составляет валютная биржа в Найроби (фактически выполняющая подобные функции ещё с 1954 г.) и занимающая четвертое место в Африке по объему сделок. Но в Уганде и Танзании были создана национальные валютные биржи с небольшим объемом сделок. Координация их деятельности ведется в рамках Восточноафриканского Комитета по ценным бумагам. В 1996 г. подписано соглашение о гармонизации правового регулирования рынков капитала 3 стран.

Договор о создании общего рынка в регионе подписали 20 ноября 2009 года участники саммита Восточноафриканского Сообщества в Танзании. В курортном городе на севере страны, Аруше, собрались президенты пяти государств Восточной Африки — Бурунди, Кении, Руанды, Танзании и Уганды. Подписанный ими документ предусматривает свободное перемещение товаров, людей и право для граждан ВАС проживать в одной из стран объединения. С 2005 года в ВАС работает таможенный союз. Он стал первым шагом на пути к созданию единого рынка для стран ВАС.

В 2010 г. данный договор должен вступить в силу, а затем — запуск единой региональной валюты. Завершить формирование Федерации планируется к 2018—2019 годах.

Дезинтегрирующие факторы 
Таким образом, в Восточноафриканском Сообществе практически создана зона свободной торговли, ведется взаимное экономическое сотрудничество. Но статический и динамический эффект создания торговли и инвестиций минимален в силу преобладающего влияния дезинтегрирующих факторов:

 низкий уровень экономического развития стран-партнеров (в основе структуры экономики — сельское хозяйство), монокультурная товарная структура экспорта; узкая производственная база; неустойчивость национальных экономик в отношении мировых экономических кризисов.
 экономическая дифференциация между странами по объему ВВП, темпам инфляции и дефициту платежных балансов;
 отсутствие политической общности, слабость национальных государственных структур, что требует формирования жесткой институциональной структуры с приданием наднациональных функций;
 параллельное участие стран в других африканских объединениях. Кения и Уганда входят в состав КОМЕСА и в Межправительственный орган по развитию Восточной Африки (ИГАД), а Танзания — в САДК;
 отсутствие фиксированных временных рамок по снижению пошлин;
 неуверенность стран-членов в важности и возможности достижения поставленных целей;
 принятие решений, не подкрепленных практическими шагами. Так, в 1997 г. введен единый Восточноафриканский документ для туристов, не требующий визы, но реальные меры по свободному перемещению лиц не приняты до сих пор;

Планы 
Договор 2004 года предусматривает таможенный союз с единой валютой — Восточноафриканский шиллинг, который должен быть введен в обращение в период с 2011 по 2015 год. Существовали также планы политического союза, Восточно-Африканской Федерации, с общим президентом (первоначально на ротационной основе), и единый парламент к 2010 году. Однако некоторые эксперты, такие как эксперты из общественного Кенийского Института общественно-политических исследований и анализа (KIPPRA), отметили, что планы, которые должны были быть выполненными к 2010 году, были слишком амбициозными, поскольку ряд политических, социальных и экономических проблем ещё не решены полностью.

Единая туристическая виза 
Выражалась надежда, что Восточноафриканская туристическая виза, возможно, будет готова к ноябрю 2006 года, если она была бы одобрена соответствующими отраслевыми органами в соответствии с программой интеграции ВАС. В случае одобрения виза была бы действительна для всех трех нынешних государств-членов ВАС (Кения, Танзания и Уганда). В соответствии с предложением о выдаче виз, любая виза может быть выдана посольством государства-члена. Данная система была предложена советом по туризму государств-партнеров для ускорения продвижения региона как единого туристического пространства. Секретариат ВАС хотел успеть с утверждением до начала ежегодной ярмарки World Travel проходящей в ноябре в Лондоне. После утверждения советом министров Восточной Африки, туристы могут обратиться за въездной визой к одной из стран-участниц. Данная виза будет применяться во всех региональных государствах-членах, и это является требованием для вступления государства.

В январе 2023 года Восточноафриканское сообщество (EAC) планирует выпустить единую валюту в течение следующих четырех лет. Совет министров организации должен принять решение о местонахождении Восточноафриканского валютного института и создании дорожной карты по выпуску единой валюты.

Сравнение с другими региональными блоками

См. также 
 Сообщество развития Юга Африки
 Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки

Примечания 

Африканские международные организации
Экономика Африки
Торговые блоки
Организации, основанные в 1967 году
Исчезли в 1977 году
Организации, основанные в 2000 году